James Watson je ime več znanih oseb:

 James Craig Watson, kanadsko-ameriški astronom
 James Dewey Watson, ameriški molekularni biolog
 James Eli Watson, član predstavniškega doma ameriškega kongresa in senator iz Indiane
 James Watson Cronin, ameriški fizik in nobelovec